Anglim ist der Familienname folgender Personen:

 Mário Roberto Emmett Anglim (1922–1973), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Coari
 Paddy Anglim, irischer Weitspringer
 Philip Anglim (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Anglim (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Anglin